Le tournoi de tennis de Bruxelles 1986 s'est déroulé du 17 au 23 mars et a été remporté par le Suédois Mats Wilander.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Lien interne 
 Saison 1986 de l'ATP

Lien externe 
  Site de l'ATP

ATP 1986
Sport en Belgique en 1986
Tennis masculin en 1986
Tennis en mars 1986